Herbert Rhéaume (né le  à Masson, dans la province de Québec, au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. .

Biographie
Rhéaume remporte la coupe Allan au cours de la saison 1918-1919 alors qu'il évolue avec l'équipe amateur des Tigers de Hamilton.

Il fait ses débuts avec les Canadiens de Montréal au cours de la saison 1925-1926 de la Ligue nationale de hockey. En effet, en début de saison le gardien habituel de l'équipe, Georges Vézina, est malade. Le , Rhéaume signe avec les Canadiens pour le reste de la saison. Il joue 31 rencontres dont 20 défaites alors que son équipe termine à la dernière place de la LNH.

Il est remplacé par George Hainsworth pour la saison suivante et rejoint la nouvelle franchise des Tigers de Boston dans la Canadian-American Hockey League. Il joue pendant une dizaine de saisons par la suite dans différentes ligues mineures.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1915-1916 || Grand Trunk d'Ottawa ||  || 3 || 2 || 1 || 0 || 180 || 9 || 3 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1916-1917 || Grand Trunk d'Ottawa || OCHL || 8 || 2 || 5 || 1 || 480 || 22 || 2,75 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1917-1918 || Canadiens de Hull || OCHL || 4 || 0 || 4 || 0 || 240 || 11 || 2,75 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1917-1918 || Canadiens de Hull ||  || 5 ||  ||  ||  || 300 || 10 || 2 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1918-1919 || Tigers de Hamilton || OHA || 8 || 6 || 2 || 0 || 480 || 35 || 4,38 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1918-1919 || Tigers de Hamilton || Coupe Allan || 2 || 1 || 1 || 0 || 130 || 6 || 2,77 ||  || 0 ||  || 4 || 2 || 2 || 240 || 13 || 3,25 ||  || 0 || 
|-
| 1919-1920 || Tigers de Hamilton || OHA || 6 || 5 || 1 || 0 || 360 || 17 || 2,83 ||  || 0 ||  || 2 || 1 || 1 || 120 || 6 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1920-1921 || Tigers de Hamilton || OHA || 9 || 3 || 6 || 0 || 540 || 39 || 4,33 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1923-1924 || Renards de Trois-Rivières ||  || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 1 || 0,5 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1924-1925 || Sons of Ireland de Québec || ECHA || 8 || 4 || 4 || 0 || 480 || 23 || 2,88 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Canadiens de Montréal || LNH || 31 || 10 || 20 || 1 ||  || 92 || 2,93 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Tigers de Boston || Can-Am || 32 || 14 || 15 || 3 ||  || 46 || 1,39 ||  || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Tigers de Boston || Can-Am || 40 || 21 || 14 || 5 ||  || 71 || 1,7 ||  || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || 120 || 4 || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1928-1929 || Tigers de Boston || Can-Am || 40 || 21 || 15 || 4 ||  || 56 || 1,36 ||  || 11 || 0 || 4 || 4 || 0 || 240 || 4 || 1 ||  || 1 || 
|-
| 1929-1930 || Tigers de Boston || Can-Am || 40 || 17 || 18 || 5 ||  || 129 || 3,13 ||  || 1 || 0 || 3 || 2 || 1 || 180 || 7 || 2,33 ||  || 1 || 
|-
| 1930-1931 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 34 || 10 || 21 || 3 ||  || 101 || 2,97 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Flyers de Saint-Louis || AHA || 35 || 13 || 14 || 8 ||  || 62 || 1,7 ||  || 7 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Maroons de VancouverCapitals de Regina ||  || 30 || 15 || 13 || 2 ||  || 102 || 3,4 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 1 || 120 || 8 || 4 ||  || 0 || 
|-
| 1933-1934 || Buckaroos de Portland ||  || 34 ||  ||  ||  ||  || 118 || 3,47 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Eskimos d'Edmonton || NWHL || 21 ||  ||  ||  ||  || 79 || 3,76 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Lions de Vancouver || NWHL || 10 || 7 || 1 || 2 || 630 || 20 || 1,91 ||  || 2 || 0 || 7 || 3 || 4 || 430 || 19 || 2,65 ||  || 1 || 

| 31 || 10 || 20 || 1 ||  || 92 || 2,93 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références

Bibliographie 
 

Naissance en janvier 1900
Décès en janvier 1953
Personnalité sportive liée à Gatineau
Naissance en Outaouais
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Flyers de Saint-Louis